Kethna Louis (1996. augusztus 5. –) haiti női válogatott labdarúgó, a Stade de Reims játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A válogatottban

Statisztikái

A válogatottban 
2023. február 22-ével bezárólag

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1996-ban született személyek
Haiti női labdarúgók
Labdarúgóhátvédek